Teen Titans pode ser:

 Novos Titãs: Grupo de super heróis da editora de quadrinhos (banda desenhada, em Portugal) estadunidense, DC Comics
 Teen Titans (série animada): Série animada baseada nos jovens super heróis Novos Titãs
 Teen Titans Go!: revista em quadrinhos baseada na série de TV Os Jovens Titãs
 Teen Titans Go!: Outra série animada.

Desambiguação